PBZ Zagreb Indoors 2012 — 8-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в хорватском городе Загреб, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 28 января по 5 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Иван Любичич (№ 30 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Михаил Южный выигрывает свой первый в году и 8й за карьеру одиночный титул на соревнованиях ассоциации. Выиграв также и паре, Южный оформил победный дубль на этом турнире.
 Лукаш Лацко играет свой первый финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Маркос Багдатис выигрывает свой первый титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Михаил Южный выигрывает свой 9й титул на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 PBZ Zagreb Indoors

 Мировой тур ATP 2012
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Хорватия
Теннис
Январь 2012 года
Февраль 2012 года
2012